Youri Drohobytch (en  ; en  ; en  ou  ; en ), né à Drohobytch (Ukraine) en 1450 et mort en 1494, astronome, astrologue, médecin et philosophe ukrainien établi en Italie.

Entre 1470 et 1473, Youri Drohobytch fut étudiant à l'université Jagellon de Cracovie.

Entre 1478 et 1482, il poursuit ses humanités à l'université de Bologne en Italie, où il fut diplômé des doctorats de philosophie et de médecine.

Youri Drohobytch fut à la fois professeur à l'université Jagellon de Cracovie et à celle de Bologne. Il fut désigné comme recteur de cette université de Bologne.

En 1483, il publia Magistri Georgii Drohobich de Russie Iudicium Pronosticon Anni 1483 Currentis. Cet ouvrage est considéré comme le premier livre imprimé connu comme étant ukrainien (bien que publié à Rome). En plus de quelques prédictions astrologiques il a traité les thèmes de la géographie, l'astronomie et la météorologie.

Notes et références

Liens externes 

  Magistri Georgii Drohobich (version latine)
  Encyclopédie d'Ukraine

Professeur à l'université jagellonne de Cracovie
Étudiant de l'université jagellonne de Cracovie
Professeur à l'université de Bologne
Écrivain de langue latine
Universitaire ukrainien
Philosophe ukrainien
Astronome ukrainien du XVe siècle
Étudiant de l'université de Bologne
Naissance en 1450
Naissance à Drohobytch
Décès en février 1494
Décès à Cracovie